Джеймс Стертон (; 1833—1917) — шотландский врач, бриолог и лихенолог.

Биография 
Джеймс Стертон родился в 1833 году в городе Копар-Ангус. О родителях Стертона ничего не известно. С 1856 по 1858 Стертон преподавал математику в Мерчистонской школе в Эдинбурге. В 1858 году он стал доктором медицины. Затем Стертон переехал в Глазго. В 1860 году Джеймс женился на Джесси Макларен, родившейся в Эдинбурге. У них было две дочери, Элизабет и Маргарет. С 1879 по 1889 Стертон преподавал гинекологию в Королевской лечебнице Глазго. В 1889 году он стал профессором гинекологии, ушёл на пенсию около 1904 года. Джеймс Стертон скончался 14 января 1917 года в своём доме в Глазго.

Большая часть образцов мхов и лишайников, собранных Стертоном, хранится в гербарии Музея Кельвингроув в Глазго (GLAM). Некоторые образцы находятся в Квинслендском гербарии в Брисбене (BRI), в Гербарии Эллена Института природоведения в Крайстчерче (CHR), в гербарии Национальных ботанических садов в Дублине (DBN), в гербарии Королевских ботанических садов в Эдинбурге (E), в гербарии Университета Глазго (GL), в гербарии Национального музея Уэльса в Кардиффе (NWM), в гербарии Оксфордского университета (OXF) и в гербарии Музея Новой Зеландии в Веллингтоне (WELT).

Некоторые научные работы 
 Additions to the lichen flora of New Zealand (1873)
 Lichens British and foreign (1875)
 Description of recently discovered foreign lichens (1877)
 Additions to the lichen flora of South Africa (1877)
 On new genera and species of lichens from New Zealand (1877)
 On certain lichens belonging to the genus Parmelia (1878)
 Lichens growing on living leaves from the Amazons (1878)
 New and rare lichens from India and the Himalayas (1879)
 Additions to the lichen flora of Queensland (1881)
 On the genus Usnea, and another (Eumitria) allied to it (1881)
 On vegetable parasites on the tea plant, more especially that of Assam (1882)
 A curious lichen from Ben Lawers (1887)
 Scottish mosses (1907)

Роды и некоторые виды, названные в честь Дж. Стертона

Литература 
 Boyd, D.A. (1917). Glasgow Natural. 8(4): 142—144.
 

Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту
Микологи Великобритании
Лихенологи
Бриологи